Воспитание:
 Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.
 Воспитание — журнал для родителей и наставников, выходивший ежемесячно с 1860 по 1863 год.